Nir – miasto w Iranie, w ostanie Ardabil
 Nir – miasto w Iranie, w ostanie Jazd
 NIR – National Identity Register, centralna baza danych

 Ludzie o imieniu Nir
 Nir Barkat
 Nir Biton
 Nir Dawidowicz
 Nir Klinger
 Nir Lawi
 Nir Lewin
 Nir Siwilia

 Ludzie o nazwisku Nir
 Cewi Nir
 Dow Bar-Nir
 Nachum Nir

Zobacz też 
 Bet Nir
 Nir Akiwa
 Nir Am
 Nir Banim
 Nir Cewi
 Nir Chen
 Nir Dawid
 Nir Ecjon
 Nir Elijjahu
 Nir Gallim
 Nir Jicchak
 Nir Jisra’el
 Nir Mosze
 Nir Oz
 Umm Nir